Соревнования по метанию диска у мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио проходят 30 - 31 июля 2021 года на Японском национальном стадионе. В соревнованиях примут участие 32 спортсмена прошедшие квалификационные требования по длине или по мировому рейтингу.

История 
Соревнование по метанию диска у мужчин на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 29 раз и станет одним из 12 видов легкой атлетики, проводимых на всех летних Олимпийских играх.

Медалисты

Квалификация 

Квалификационный стандарт на Олимпийские игры 2020 по метанию диска у мужчин установлен 66,00 метров. Стандарт был установлен с целью включения в турнир спортсменов выполнившие на квалификационных соревнованиях установленный норматив, но которые не смогли пройти квалификацию по итогам мирового рейтинга ИААФ. Мировые рейтинги, основанные на расчете среднего из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период с учетом сложности уровня соревнований. Данные условия для отбора спортсменов использоваться, пока не будет достигнуто ограничение в 32. 

Квалификационный период первоначально был установлен с 1 мая 2019 года по 29 июня 2020 года. Из -за пандемии коронавирусной инфекции в период с 6 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года соревнования был приостановлены и дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала квалификации по итогам мирового рейтинга также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г. Спортсмены выполнившие квалификационный стандарт в течение этого времени, были квалифицированы, а провести отбор по мировому рейтингу было не возможно из-за отсутствия легкоатлетических турниров. ИААФ изменил требование к расчету мирового рейтинга, включив соревнования как на открытом воздухе, так и в помещении, а также был засчитан последний региональный чемпионат, даже если он проведен не во время квалификационного периода. 

29 июня 2021 года 29 метателей диска прошли квалификацию по установленному нормативу и 3 - по рейтинговым позициям.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Формат и календарь турнира 
Соревнования 2020 года проходят по двухкруговому формату, введенному в 1936 году. Два различных раунда – квалификационный и финальный. В финальном раунде не учитываются результаты квалификационного раунда. 

В квалификационном раунде каждому участнику дается три броска для достижения квалификационного норматива (установлен в 2020 году использовалось 66,00 метров); если это сделают менее 12 человек., в этом случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату. Финал предусматривает каждому метателю три броска; восемь лучших метателей получают дополнительные три броска в общей сложности шесть (броски квалификационного раунда не учитываются для финала).

Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Результаты

Квалификация
Норматив: 66,00 м (Q) или 12 лучших по результату (q)

Финал

Примечания

Ссылки 
  Официальные сайт Токио 2020
  Результаты легкая атлетика метание диска у мужчин Токио 2020

Метание диска на Олимпийских играх